

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 1 podstawowa
 Oracze – część miasta Głogówek
 Oracze – część miasta Toszek
 Oracze – część wsi Mszalnica w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Kamionka Wielka
 Oracze – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk